Басијаваре има више значења:

 Басијаваре, Басијагури (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Басијаваре (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику